75015 est un nombre désignant :
 le code postal du  de Paris
 1999 UW4 est la désignation provisoire du 75015 astéroïde découvert par Spacewatch.

Homonymie de nombre